Астраханський міст — міст через річку Царицю у Волгограді (перший міст побудований в 1868 році, справжній в 1964 році).
 Астраханський міст (старий) — міст через Волгу в Астрахані (побудований в 1946—1949 роках; за іншими відомостями — в 1952 році).
 Астраханський міст (новий) — міст через Волгу в Астрахані